The Well peut désigner :

musique
 The Well, un album du groupe Betty Goes Green paru en 1998 ;
 The Well, un album du groupe The Klezmatics paru en 1998 ;

cinéma
 The Well, le titre original de Le Puits, un film de  Leo C. Popkin et Russell Rouse, sorti en 1951 ;
 Le Puits, un court-métrage sorti en 1997.

The WELL peut désigner :
 The WELL, une des premières communautés virtuelles.

Voir aussi